Hattjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hattjärnen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Hattjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Hattjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Hattjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,2 ha)
Hattjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732810-173842), sjö i Bodens kommun, 
Hattjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734783-171346), sjö i Bodens kommun,  (12 ha)
Inre Hattjärnen, sjö i Bodens kommun,  (8,18 ha)
Stor-Hattjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Yttre Hattjärnen, sjö i Bodens kommun,  (4,3 ha)
Hattjärn, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Hattjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728451-167262), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,59 ha)
Hattjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728486-167250), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn